Метод слов и вещей:
 Метод слов и вещей в лингвистической компаративистике, он же лингвистическая палеонтология — метод реконструкции протокультуры (материальной и духовной) и локализации прародины народов на основании лексики праязыков.
 Метод слов и вещей в этнографии — применение лингвистических данных при изучении предметов, явлений, институтов, обрядов.

См. также 

 Слова и вещи